Jméno a příjmení Josef Svozil má více nositelů:

 Josef Svozil (agrárník) (1847–1931) – český a československý politik za agrární stranu
 Josef Svozil (národní socialista) (1873–1949) – český a československý politik, člen Moravské pokrok. str., poslanec za národní socialisty